Afrikaans Nationaal Congres (ANC), een politieke beweging in Zuid-Afrika sinds 1912
Arxiu Nacional de Catalunya, het administratieve en historische archief van Catalonië sedert 1980
 A Nyun Combinatie, een politieke alliantie in Suriname van 2015 tot 2018-2019
 Assemblea Nacional Catalana, een Catalaanse onafhankelijksbeweging
Armée Nationale Congolaise
African National Congress (Zambia) (ANC), een politieke beweging in Zambia (toen nog Noord-Rhodesië) sinds 1950
Zambia African National Congress (ZANC), een afsplitsing hiervan
African National Congress (Zimbabwe) (ANC), een politieke beweging in Zimbabwe (toen nog Zuid-Rhodesië) rond 1970
United African National Congress (UANC), die eerder in de Zimbabwaanse geschiedenis bestond
Aviate Navigate Communicate: een vuistregel die gebruikt wordt in de luchtvaart
Algemeen-Nederlands Congres, zie: Algemeen-Nederlands Verbond 
 Antigeluid (Active Noise Control), een methode om ongewenst geluid te verminderen met een tegengeluid